Péter Ágnes (1949) szobrász
 Péter Ágnes (1941) anglisztikus, irodalomtörténész